Mistrzostwa Świata U-19 w Rugby Union Mężczyzn 2007 – trzydzieste dziewiąte mistrzostwa świata U-19 w rugby union mężczyzn zorganizowane przez IRB, które odbyły się w Belfaście w dniach od 4 do 21 kwietnia 2007 roku.

Jedyną europejską drużyną w półfinałach byli Walijczycy, wszystkie medale przypadły jednak zespołom z południowej półkuli. Po dwóch latach przerwy tytuł odzyskali Nowozelandczycy w finale pokonawszy reprezentantów RPA, brąz zaś zdobyli Australijczycy.

Najwięcej punktów w zawodach (57) zdobył Walijczyk Leigh Halfpenny, zaś w klasyfikacji przyłożeń z pięcioma zwyciężył Nowozelandczyk Kade Poki.

John McCall Fairplay Award ufundowaną na cześć tragicznie zmarłego na mistrzostwach w 2004 roku irlandzkiego zawodnika, Johna McCalla, w imieniu reprezentacji Chile odebrał jej kapitan, Benjamin del Solar.

Informacje ogólne 
Irish Rugby Football Union otrzymał prawa do organizacji turnieju w maju 2006 roku i do jego przeprowadzenia wyznaczył Ulster Rugby Union. Mistrzostwa zostały zorganizowane w ciągu pięciu meczowych dni pomiędzy 4 a 21 kwietnia 2007 roku na sześciu obiektach – pięciu w Belfaście i jednym w Bangor. W turnieju mogli uczestniczyć jedynie zawodnicy urodzeni w latach 1988–1989, a nad ich przebiegiem czuwało osiemnastu arbitrów, pośród których była Sarah Corrigan – pierwsza kobieta sędziująca męskie usankcjonowane przez IRB zawody w rugby piętnastoosobowym. Rozstawienie zespołów i harmonogram meczów został opublikowany 30 listopada 2006 roku.

Dwadzieścia cztery uczestniczące reprezentacje zostały podzielone na dwie dwunastozespołowe dywizje i rozstawione w nich na cztery trzyzespołowe grupy według wyników osiągniętych w poprzednich mistrzostwach oraz w regionalnych eliminacjach. Rywalizowały one następnie w ciągu trzech pierwszych meczowych dni z drużynami z innej grupy (grupa A z D, B z C). Zwycięzca meczu zyskiwał cztery punkty, za remis przysługiwały dwa punkty, porażka nie była punktowana, a zdobycie przynajmniej czterech przyłożeń lub przegrana nie więcej niż siedmioma punktami premiowana była natomiast punktem bonusowym. Po zakończeniu pierwszej fazy ustalany był ranking przed dwumeczową fazą play-off – pierwsze cztery zespoły walczyły o mistrzostwo, kolejne cztery o miejsce piąte, zaś pozostałe o miejsce dziewiąte.

Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej ilości punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych punktów;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej nie odbywała się dogrywka, zwycięzca wyłaniany był zaś na podstawie większej ilości przyłożeń w tym meczu, przyłożeń zakończonych podwyższeniem, a ostatecznie w wyniku karnych kopów. Wyjątkiem był mecz finałowy, w którym w przypadku niewyłonienia zwycięzcy według kryteriów przyłożeń i podwyższeń, nie rozgrywano konkursu kopów, lecz ogłaszano wspólny triumf obu zespołów.

Bilety na turniej były dostępne od połowy lutego 2007 roku, z najtańszymi normalnymi wejściówkami po cztery funty za dwa mecze w przedsprzedaży na każdy z obiektów i z ulgowymi o połowę tańszymi.

Zgodnie z regulaminem rozgrywek najsłabsza szóstka z dywizji B o udział w kolejnych mistrzostwach musiała ubiegać się w regionalnych kwalifikacjach, natomiast jej zwycięzca w następnej edycji zastępował ostatnią drużynę dywizji A. Jednak były to ostatnie mistrzostwa w tej kategorii wiekowej, bowiem w związku z restrukturyzacją rozgrywek juniorskich turniej ten wraz z mistrzostwami U-21 został zastąpiony w 2008 roku przez mistrzostwa świata juniorów w rugby union i Junior World Rugby Trophy przeznaczone dla zawodników do lat dwudziestu.

Dywizja A

Grupy

Tabela

Mecze fazy grupowej

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Dywizja B

Grupy

Tabela

Mecze fazy grupowej

Mecze o miejsca 9–12

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa świata juniorów w rugby union
2007 w rugby union
Sport w Belfaście